Лілль — місто на півночі Франції, біля кордону з Бельгією, на річці Дьоль.
 «Лілль» — професіональний французький футбольний клуб з міста Лілль.
  «Лілль» — професійний жіночий французький футбольний клуб з міста Лілль.

Див. також 
Ліль (значення)